Schloss Friedrichsdorf steht für
Schloss Friedrichsdorf (Pommern), in Darskowo, Polen 
Schloss Friedrichsdorf (Slowakei) in Fričovce (ehem. Friedrichsdorf)